Ранчо Лупита има више значења:

 Ранчо Лупита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лупита (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Лупита (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Лупита (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Лупита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Лупита (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Лупита, Морган (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Лупита (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику